Жан Марша́н (, ) — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Маршан, Жан (1650—1738) — французский ботаник.
 Маршан, Жан (1883—1940) — французский живописец и график.
 Маршан, Жан-Батист (1863—1934) — французский генерал, исследователь Африки.
 Маршан, Жан Габриэль (1765—1851) — граф, французский генерал, участник Бородинского сражения.